

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Golanki – kolonia wsi Lebiedzie w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Golanki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo